Юлейие (Ülejõe) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Юлейие — село у волості Анія повіту Гар'юмаа.
 Юлейие — село у волості Рае повіту Гар'юмаа.
 Юлейие — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.
 Юлейие — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Юлейие — село у волості Рапла повіту Рапламаа.
 Юлейие — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.